Dit is een lijst van planetoïden 32301-32400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (32301) - || 2000 QN23|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32302) - || 2000 QO24|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32303) - || 2000 QT24|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32304) - || 2000 QC25|| 25 augustus 2000 || Farpoint
|-
| (32305) - || 2000 QD28|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32306) - || 2000 QT28|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32307) - || 2000 QG31|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32308) - || 2000 QZ31|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32309) - || 2000 QN32|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32310) - || 2000 QY35|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32311) - || 2000 QA38|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32312) - || 2000 QT38|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32313) - || 2000 QO39|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32314) - || 2000 QO42|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32315) - || 2000 QO43|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32316) - || 2000 QA44|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32317) - || 2000 QE44|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32318) - || 2000 QO47|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32319) - || 2000 QL49|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32320) - || 2000 QN51|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32321) - || 2000 QO53|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32322) - || 2000 QS57|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32323) - || 2000 QW60|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32324) - || 2000 QB61|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32325) - || 2000 QG62|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32326) - || 2000 QO62|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32327) - || 2000 QA63|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32328) - || 2000 QW63|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32329) - || 2000 QJ64|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32330) - || 2000 QK64|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32331) - || 2000 QK65|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32332) - || 2000 QV69|| 30 augustus 2000 || Spacewatch
|-
| (32333) - || 2000 QQ71|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32334) - || 2000 QM77|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32335) - || 2000 QO82|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32336) - || 2000 QB86|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32337) - || 2000 QM87|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32338) - || 2000 QS87|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32339) - || 2000 QA88|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32340) - || 2000 QY88|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32341) - || 2000 QG89|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32342) - || 2000 QE90|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32343) - || 2000 QD92|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32344) - || 2000 QV94|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32345) - || 2000 QF99|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32346) - || 2000 QS99|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32347) - || 2000 QK101|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32348) - || 2000 QL103|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32349) - || 2000 QA109|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32350) - || 2000 QP115|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32351) - || 2000 QH116|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32352) - || 2000 QT116|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32353) - || 2000 QX118|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32354) - || 2000 QN119|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32355) - || 2000 QA122|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32356) - || 2000 QM124|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32357) - || 2000 QR124|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32358) - || 2000 QS124|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32359) - || 2000 QZ128|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32360) - || 2000 QV133|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32361) - || 2000 QF135|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32362) - || 2000 QS136|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32363) - || 2000 QX136|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32364) - || 2000 QS137|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32365) - || 2000 QV138|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32366) - || 2000 QA142|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32367) - || 2000 QL144|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32368) - || 2000 QS146|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32369) - || 2000 QQ149|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32370) - || 2000 QY151|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32371) - || 2000 QM154|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32372) - || 2000 QL159|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32373) - || 2000 QZ168|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32374) - || 2000 QK169|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32375) - || 2000 QM169|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32376) - || 2000 QP169|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32377) - || 2000 QP170|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32378) - || 2000 QB173|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32379) - || 2000 QR177|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32380) - || 2000 QE184|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32381) - || 2000 QP185|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32382) - || 2000 QE187|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32383) - || 2000 QG188|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32384) - || 2000 QQ190|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32385) - || 2000 QU191|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32386) - || 2000 QB192|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32387) - || 2000 QR193|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32388) - || 2000 QU201|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32389) - || 2000 QJ202|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32390) - || 2000 QA203|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32391) - || 2000 QO203|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32392) - || 2000 QF207|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32393) - || 2000 QT209|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32394) - || 2000 QL210|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32395) - || 2000 QV213|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32396) - || 2000 QY213|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32397) - || 2000 QL214|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32398) - || 2000 QT218|| 20 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (32399) - || 2000 QA219|| 20 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (32400) - || 2000 QK220|| 21 augustus 2000 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten